

Muziek
Caprice (muziekstuk), een muziekstuk van Victor Kissine
Caprice Records, een Zweeds platenlabel
Caprice (zanger), een Nederlandse zanger

Film
Caprice (1913), een film van J. Searle Dawley
Caprice (1986), een film van Joanna Hogg
Caprice (1967), een film van Frank Tashlin
Caprice (2015), een film van Emmanuel Mouret

Overig 

  Caprice, model van het automerk Chevrolet